Ross McFarlane (voetballer) (1961), Schots voetballer
 Ross McFarlane (golfer) (1961), Engels golfer
 Ross McFarlane (drummer), Brits drummer (Stiltskin)